Ном ( закон, обычай, установление) в Древней Греции — текстомузыкальная и музыкальная (без поэтического текста) форма, либо особый музыкальный жанр, посвящённые Аполлону. Несмотря на значительное количество свидетельств о номе в древнегреческих трактатах и литературных сочинениях (Пиндар, Эсхил, Софокл, Аристофан, «Проблемы» Псевдо-Аристотеля, Страбон, Аристид Квинтилиан, Псевдо-Плутарх и др.), а также во многих позднейших греческих справочниках («Хрестоматия» Прокла, «Ономастикон» Поллукса, «Суда» и др.), точное значение термина остаётся неясным. Музыкальных (нотированных) памятников нома не сохранилось.

Свидетельства и гипотезы 
С большой вероятностью, ном был формой и жанром установленного образца. Солисты (поэты-музыканты) исполняли номы на состязаниях «ристателей» (), в ходе общегреческих игр (начиная с Пифийских игр VI в.). Источники различают 4 вида нома: кифародический ном (; кифародия — пение под кифару), авлодический ном (; авлодия — пение в сопровождении авлоса), кифаристический ном (; кифари́стика — искусство игры на кифаре, без пения) и авлетический ном (; авле́тика — искусство игры на авлосе, без пения). Изобретение кифародического нома (считавшегося древнейшим и этически наиболее значимым) античные авторы связывали с Терпандром, авлодического — с Клона́сом и Ардалом (жили поколением позже Терпандра). Изобретателями более поздних, инструментальных, номов называют Сакада Аргосского и Олимпа Мисийского (авлетика). Реформировал ном скандальный поэт-музыкант Тимофей Милетский, которому Суда приписывает сочинение 19 новых номов. Знаменитый своими авангардистскими новшествами ном Тимофея «Персы» выиграл на афинских играх, которые проходили в 420 или 416 гг. По утверждению писателя III в. до н.э. Сатира Перипатетика («Жизнь Еврипида»), прелюдию к этому ному написал другой прославленный новатор — Еврипид.  

Наиболее загадочен «многоглавый» авлетический ном (), изобретение которого Пиндар приписывает самой Афине Палладе: 

Когда богиня-девица спасла своего дорогого друга от тяжких трудов, она придумала всезвучную авлическую мелодию (), в подражание воплям, извергавшимся из челюстей Эвриалы. Богиня открыла её [для себя], но когда она решила открыть её смертным, она назвала [эту мелодию] многоглавым номом, с тем чтобы волновать людей напоминанием о славном состязании... 

Номы представляли собой развёрнутые композиции, состоявшие из нескольких разделов (по одной из гипотез, «многоглавый» в описанном номе представляет собой как раз ссылку на его многосоставность). Страбон описывает (пифийский) ном как пятичастную форму, Псевдо-Плутарх — как трёхчастную, Поллукс насчитывает семь частей. По характеру (этосу) ном описывался как расслабленный, пышный и величественный.

Крупный исследователь античной музыки и музыкальной теории Т. Матисен считает ном изысканной текстомузыкальной формой (), высказывает гипотезу, что музыка нома «содержала ритмоформулы, совсем не очевидные в [стихотворном] тексте, часто модулировала, притом временами — в весьма отдалённые тоны, [в мелодии] использовались интервальные скачки́ и хроматика». Трёхчастный ном Матисен сравнивает с так называемой гирляндой раг, в оригинальной терминологии — «рагамала». В композиционных принципах семичастного Терпандрова нома (как его описывает «Ономастикон» Поллукса, IV.66) исследователь усматривает аналогию композиционным принципам раги: «алапа» (прелюдия, экспозиция интервального рода, ладового звукоряда и склада) сравнивается с номическими разделами  и ; «стхайи» и «антара» (экспозиция первой и второй мелодий — того рода и лада, которые были установлены в разделе «алапа») — с разделами  и ; «санчари» (развивающий раздел, разработка тематического материала) — с разделом ; «абхог» (заключительная часть, кода) — с разделом . Для седьмой части нома () аналога в раге Матисен не показывает.

Ю.Н. Холопов предполагает, что ном представлял собой мелодию-модель (совокупность известных каждому мелодических формул), к которой поэт-музыкант по мере необходимости приспосабливал различные стихи. Отсутствие записанных номов учёный объясняет тем, что такие узаконенные в традиции мелодии были и без того общеизвестны: 

Популярные мелодии-попевки были у всех на слуху, статуарно-негнущийся греческий ритм был задан и записан (!) в стихах. Таким образом, и лад, и ритм зафиксированы, пению с собственным аккомпанементом всех учили в школе, а знаменитое глубочайшее впечатление от пения аэда оставляло всё мусическое целое, где на первом плане, конечно же, были изумительно гениальные песни-стихи поэта.

Примечания

Литература 
 Grieser H. Nomos: ein Beitrag zur griechischen Musikgeschichte. Heidelberg, 1937.
 Jan K. von. Auletischer und aulodischer Nomos // Jahrbücher fur classische Philologie 119 (1879), S. 577-592.
 Grando C. del. Nomo citarodico // Rivista Indo-Greca-Italica 7 (1932), p. 1-17. 
 Barker A. The nomoi // Greek musical writings. Vol.1: The musician and his art. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pp. 249-255.
 Mathiesen T. Apollo’s lyre. Greek music and music theory in Antiquity and the Middle Ages. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1999, p. 58-71.

Музыка Древней Греции
Литература Древней Греции